Łączany peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łączany, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Łączany, un village de la voïvodie de Mazovie
 Łączany, un village de la voïvodie d'Opole